Polska Liga Koszykówki sezon 1995/1996. Sezon rozpoczął się 9 września 1995 r. W rozgrywkach brało udział 12 zespołów.

Runda zasadnicza

Play-off 

Mecze o brązowy medal: Nobiles Włocławek - Polonia Przemyśl 0 - 3 (79:98, 80:81, 98:107)

Miejsca 5-8 (mecz i rewanż) 
 Komfort Stargard Szczeciński - Mazowszanka Pruszków 87:95, 101:92
 AZS Elana Toruń - 10,5 Basket Club Poznań 95:94, 89:71

o 5 miejsce 
 Komfort Stargard Szczeciński - AZS Elana Toruń 102:108, 98:86

o 7 miejsce 
 10,5 Basket Club Poznań - Mazowszanka Pruszków 83:96, 94:98

Mecze o utrzymanie (do trzech zwycięstw) 
 Pogoń Ruda Śląska - Dojlidy Instal Białystok 3 - 1 (83:62, 75:70, 75:83, 90:70)
 TUK Stal Stalowa Wola - Zastal Zielona Góra 3 - 2 (78:86, 112:71, 86:69, 76:89, 84:70)

Ostateczna kolejność 

Do ligi awansowały: Pogoń Sosnowiec, PKK Warta Szczecin i Noteć Inowrocław.

Czołówka strzelców 
 Ronnie Battle (10,5 Basket Club) - 808
 Igor Griszczuk (Nobiles) - 801
 Maciej Zieliński (Śląsk Eska) - 766
 Keith Williams (Komfort) - 761
 Richard Robinson (AZS Elana) - 718

Polska Liga Koszykówki
1995 w koszykówce
1996 w koszykówce
1995 w polskim sporcie
1996 w polskim sporcie